Честе́йн:
 Честейн, Брэнди (род. 1968) — американская футболистка.
 Честейн, Джессика (род. 1977) — американская актриса.